Episode kan syfta på:

Film 
 Episode (1935) – en österrikisk film från 1935, originaltitel Episode
 Episode (1963) – en norsk film från 1963, originaltitel Episode

Musik 
 Episode (album av Stratovarius) – ett album av Stratovarius från 1996.
 Episode 1999: Live – ett debut livealbum från 1999 av det amerikanska punkrockbandet Duff McKagan's Loaded